Partito dei Diritti – partito politico croato esistito dal 1861 al 1929
Partito Croato dei Diritti (HSP) – partito politico croato
Partito Croato dei Diritti dr. Ante Starčević (HSP AS) – partito politico croato fondato nel 2009 a seguito di una scissione dal precedente
Partito Croato dei Diritti 1861 (HSP 1861) – partito politico croato fondato nel 1995
Partito Croato dei Diritti Autentico (A-HSP) – partito politico croato fondato nel 2005
Partito Puro Croato dei Diritti (HČSP) – partito politico croato fondato nel 1904 e ricostituitosi nel 1992
Partito Croato dei Diritti di Bosnia ed Erzegovina (HSP BIH) – partito politico della Bosnia ed Erzegovina